SFK Rīga eller Sieviešu futbola klubs Rīga är ett fotbollslag för damer från staden Riga i Lettland, som grundades år 2022. Det är ett av topplagen i den Sieviešu futbola līga.

Placering senaste säsonger

Trupp 2022 
Uppdaterad: 21 april 2022

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" | 
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Källor

Externa länkar 
 Facebook Officiell Hemsida 
 SOCCERWAY
 FLASHSCORE
 Globalsportsarchive
 LFF Officiell Hemsida 

Fotbollsklubbar i Lettland
Sportklubbar bildade 2022
Sport i Riga